Schillereck steht für:
 Schillereck (Sengsengebirge), Berg in Oberösterreich
 Schillereck, Gaststätte in der Fernsehserie Schillerstraße
 Schillereck (Tharandt), denkmalgeschütztes Gebäude in der Stadt Tharandt, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen